Чемпионат Украины по пляжному футболу — ежегодное соревнование для украинских футбольных клубов под эгидой Ассоциации пляжного футбола Украины. Проводится с 2003 года. В 2002 году проводился неофициальный чемпионат «Славутич-Ball».

Высшая лига. Призеры

Премьер-лига. Призеры

Примечания

См. также 
 Кубок и Суперкубок Украины по пляжному футболу

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации пляжного футбола Украины
 Портал пляжного футбола Украины на СПОРТ.ua
 Портал пляжного футбола на UA-Футбол
 «Евроформат» (Киев) — 4-кратный чемпион Украины!

Пляжный футбол на Украине